Кратер Галлей (), не путать с кратером Галле, — небольшой древний ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского Королевского астронома, геофизика, математика, метеоролога, физика и демографа Эдмунда Галлея (1656—1742) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Мюллер на западе, кратер Гиппарх на севере, кратер Хайнд на востоке, кратер Ричи на юго-востоке и кратер Аль-Баттани на юго-западе. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 34,6 км, глубина 2,47 км.

Кратер имеет полигональную форму и сильно разрушен. Вал кратера перекрыт множеством мелких кратеров, в северной части примыкает к валу кратера Гиппарх. Среднее возвышение вала 990 м, объем кратера составляет приблизительно 900 км³. Чаша кратера ровная, испещрена множеством мелких кратеров. На западе вдоль кратера проходит широкая долина.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-16 
 Кратер Галлей на карте LAC-77 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Кратер Галлей на карте LM-77 
 Топографическая карта окрестностей кратера 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны